Naco se poate referi la:

 Naco, oraș în Honduras
 Naco, municipiu și oraș în Mexic
 Naco, oraș în SUA